Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Toray Pan Pacific Open 2019 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil, die vom 14. bis 15. September 2019 stattfand. Es qualifizierten sich sechs Spielerinnen für den Hauptbewerb.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Osaka